Salmanassar ist eine  

 alternative Schreibweise für mehrere in ihrer Herkunftssprache gleichnamige Könige des assyrischen Reichs (in Anlehnung an eine biblisch überlieferte hebräische Namensübersetzung) 
 Salmānu-ašarēd V. (726–721 v. Chr.) oder Salmanassar V. (biblisch überliefert)
 Salmānu-ašarēd IV. (782–773 v. Chr.) oder Salmanassar IV., (analog gebildet) 
 Salmānu-ašarēd III. (858–824 v. Chr.) oder Salmanassar III. (analog gebildet)  
 Salmānu-ašarēd II. (1030–1019 v. Chr.) oder Salmanassar II. (analog gebildet)  
 Salmānu-ašarēd I. (1263–1234 v. Chr.) oder Salmanassar I. (analog gebildet) 
 
 seltene, aber alternativ mögliche Schreibweise der Flaschengröße Salmanazar bei Champagner, siehe Champagner#Flaschengrößen